Burney kan syfta på:

Geografi
 Burney, Kalifornien

Personer
 Charles Burney
 Dennistoun Burney
 Fanny Burney
 Venetia Burney